QRZ steht für:
 QRZ, eine im Amateurfunk übliche Abkürzung mit der Bedeutung "Wie lautet Ihr Rufzeichen?", siehe Q-Schlüssel#Beispiele
 QRZ.com, Website und Online-Datenbank für Funkamateure

Abkürzung